Матильда Булонская:

 Матильда Булонская, графиня Булони (ок. 1103—1152)
 Матильда Булонская, герцогиня Брабанта (1170—1210)
 Матильда Булонская, графиня Булони (1202—1259)

См. также
 Матильда